XMK steht für:
 eXtreme Minimal Kernel, Real-Time-Betriebssystem für minimale RAM-/ROM-Nutzung

xmk steht für:
 Makedonische Sprache (ISO-639-3-Code), ausgestorbene indogermanische Sprache der antiken Makedonen

Abkürzung